Нормализа́ция ( — упорядочение, от normal — правильный, положенный)

 Нормализация — приведение чего-либо в нормальное состояние;
 Приведение вещества или материала к однородной консистенции путём обработки, например, нормализация молока.

 Нормализация (термообработка) — вид термической обработки стали, заключающийся в нагреве её выше верхней критической точки, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении на спокойном воздухе с целью придания металлу однородной мелкозернистой структуры (не достигнутой при предыдущих процессах — литье, ковке или прокатке) и как следствие — повышение его механических свойств (пластичности и ударной вязкости).
 Нормализация звука — процесс выравнивания частотных характеристик при студийной звукозаписи на магнитный носитель.
 Нормализация баз данных — процесс преобразования базы данных к виду, отвечающему нормальным формам.
 Нормализация URL — процесс, при котором URL приводится к единообразному виду.
 Нормализация снаряда — увеличение угла входа бронебойных снарядов при попадании в бронелист под углом отличным от нормали (эффект обратный рикошету, проявляется только после заглубления носика снаряда в массив металла).
 Нормализация (Чехословакия) — период чехословацкой истории между Пражской весной и Бархатной революцией.